Шуафат (, ) — название двух районов в Иерусалиме:
  — арабский район в Восточном Иерусалиме.
 Лагерь беженцев Шуафат — палестинский лагерь беженцев в Восточном Иерусалиме.